Vion  es una población y comuna francesa, situada en la región de Países del Loira, departamento de Sarthe, en el distrito de La Flèche y cantón de Sablé-sur-Sarthe.

Demografía

Referencias

Enlaces externos
 INSEE 

Localidades de Sarthe